

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Peck – città della Contea di Nez Perce, Idaho
 Peck – villaggio della Contea di Sanilac, Michigan
 Peck – città della Contea di Langlade, Wisconsin

Persone
 Bob Peck – attore britannico
 Carolyn Peck – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Danielle Peck – cantautrice statunitense
 Ella Rae Peck – attrice statunitense
 Ethan Peck – attore statunitense, nipote di Gregory
 Everett Peck – fumettista, illustratore e animatore statunitense
 George Wilbur Peck – politico, militare, editore e scrittore statunitense
 Gregory Peck – attore statunitense
 James Peck – mezzofondista canadese
 Josh Peck – attore, comico, produttore cinematografico e doppiatore statunitense
 Justin Peck – ballerino e coreografo statunitense
 Marion Peck – pittrice statunitense
 Mizuo Peck – attrice statunitense
 Pieter Peck – giurista olandese
 Raoul Peck – regista e politico haitiano
 Wiley Peck – ex cestista statunitense

Altro 
 Peck – gastronomia milanese
 Peck – unità di misura di volume